Стјуарт има више значења:
 династија Стјуарт
 Стјуарт (Ајова)
 Стјуарт (Вирџинија)
 Стјуарт (Флорида)
 Стјуарт (Небраска)
 Стјуарт (Оклахома)
 М3/М5 Стјуарт
 Стјуарт (Формула 1)